E 517 steht für:
 Ammoniumsulfat
 Selbstfahrende Arbeitsmaschine Fortschritt E 517